Črečan (Nedelišće), naselje u općini Nedelišće
 Črečan (Sveti Ivan Zelina), gradsko naselje Svetog Ivana Zeline